Mazlan ist der Familienname folgender Personen:

 Nurul Faizah Mazlan (* 1991), malaysische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Shahrulnizam Mazlan (* 2000), singapurischer Fußballspieler